Judge Dredd kan avse:

 Judge Dredd – en tecknad serie
 Judge Dredd (film) – en film från 1995 baserad på serien
 Judge Dredd (flipperspel) – ett flipperspel
 Judge Dredd: Dredd Vs. Death – ett datorspel
 Judge Dredd (datorspel, 1995) – ett actionspel från 1995
 Judge Dread (1945–1996), en brittisk reggaeartist